Hrvatska
Mekiš (Podravske Sesvete)

BiH
Mekiš (Tešanj, BiH)

Srbija
Mekiš (Doljevac, Srbija)